Kugelpendel steht für:

Sphärisches Pendel
Kugelstoßpendel